El terminó El fumador puede referirse a:

 El fumador (personaje), es un personaje de ficción de la serie norteamericana de drama y ciencia ficción, The X-Files.
 El fumador (Joos van Craesbeeck),  es una pintura de Joos van Craesbeeck que fue realizada entre 1635 y 1636.